Chavaniac-Lafayette, commune de la Haute-Loire.
 Château de Chavaniac.